MISC ( — компьютер с минимальным набором команд) — вид процессорной архитектуры, предполагающий использование максимально простой системы команд с укладкой нескольких команд в одно большое слово (связку, ) и стековую организацию.

Иными словами, MISC-процессоры совмещают принципы RISC (упрощение системы команд) и VLIW («сверхдлинные командные слова»; выполнение группы логически непротиворечивых команд за один машинный такт). Порядок выполнения команд распределяется таким образом, чтобы в максимальной степени загрузить маршруты, по которым проходят потоки данных. Таким образом архитектура MISC объединила вместе суперскалярную и VLIW-концепции. Компоненты процессора просты и работают на высоких частотах, заодно процессорные ядра получаются сравнительно компактными.

Как правило, для работы со стеком используются команды языка Форт. Существуют сверхкомпактные варианты, например, система команд одного из форт-процессоров состоит всего из 32 кодов операций.

Системы команд JVM и .Net в таких аспектах, как использование стека и связка команд, могут рассматриваться как близкие к MISC, но по количеству используемых команд они нарушают один из основных принципов.

Примечания

Ссылки 
 24-ядерный MISC-процессор  разработки Intellasys c асинхронной архитектурой (тактовая частота: 1 ГГц).
 Forth MISC chip designs
 Kirk Scott. MISC: the minimal instruction set computer / Proceedings of the 7th annual conference on Innovation and technology in computer science education, Pages 223—223, ACM 2002, ISBN 1-58113-499-1 doi:10.1145/544414.544491

Микропроцессоры